Górki est le nom de :

Toponymie
en Pologne : 
 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Górki, village du powiat de Brzozów
 Górki, village du powiat de Mielec

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Górki, village du powiat de Mogilno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Górki, village du powiat de Kalisz
 Górki, village du powiat de Koło

 dans la voïvodie de Łódź :
 Górki, village du powiat de Pajęczno
 Górki, village du powiat de Sieradz

 dans la voïvodie de Lublin :
 Górki, village du powiat de Parczew
 Górki, village du powiat d'Opole Lubelskie

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Górki, village du powiat de Gorzów
 Górki, village du powiat de Strzelce-Drezdenko

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Górki, village du powiat de Białobrzegi
 Górki, village du powiat de Garwolin
 Górki, village du powiat de Łosice
 Górki, village du powiat de Mińsk
 Górki, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Górki, village du powiat d'Otwock
 Górki, village du powiat de Płock
 Górki, village du powiat de Przasnysz
 Górki, village du powiat de Siedlce
 Górki, village du powiat de Sochaczew
 Górki, village du powiat de Żyrardów
 dans la voïvodie d'Opole :
 Górki, village du powiat d'Opole

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Górki, village du powiat de Kościerzyna
 Górki, village du powiat de Kwidzyn
 Górki, village du powiat de Bytów
 Górki, village de la gmina de Sztum
 Górki, village de la gmina de Stary

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Górki, village du powiat de Kamień
 Górki, village du powiat de Szczecinek

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Górki, village du powiat de Busko
 Górki, village du powiat de Kielce
 Górki, village du powiat de Pińczów
 Górki, village du powiat de Sandomierz
 Górki, village du powiat de Skarżysko

 dans la voïvodie de Silésie :
 Górki, village du powiat de Kłobuck
 Górki, village du powiat de Racibórz

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Górki, village du powiat de Kętrzyn
 Górki, village du powiat de Pisz

Voir aussi